Литтлвуд (Литлвуд) — фамилия. Носители:

  (род. 1978) — английская предприниматель.
  (1903—1979) — английский математик.
 Литлвуд, Джоан (1914—2002) — английский театральный режиссёр.
 Литлвуд, Джон Идензор (1885—1977) — английский математик.
 Литтлвуд, Джон Эрик (1931—2009) — английский шахматист.
  (род. 1965) — английский телеведущий и журналист.
  (род. 1955) — английская игрок в крикет.
  (род. 1966) — американский игрок в бейсбол и тренер.
  (род. 1972) — генеральный директор Institute of Economic Affairs (IEA).
 Литтлвуд, Норман (1933—1989) — английский шахматист.
  (род. 1955) — английский физик.
 Литтлвуд, Пол (род. 1956) — английский шахматист, международный мастер (1980).
  (fl. 2010-е) — английская писательница.

См. также 
  — компания розничной торговли.
 Смоллвуд (значения)